Ce monument est l'ancien palais épiscopal de Lisieux, en France, devenu palais de justice.

Localisation 
L'ancien palais épiscopal est situé dans le département français du Calvados, sur la commune de Lisieux, sur la place Thiers avec aile contigüe à la cathédrale Saint-Pierre.

Historique 
En brique et en pierre, il est construit en 1680 pour Léonor II Goyon de Matignon, évêque de Lisieux.

De 1864 à 2002, l'aile qui fait face au jardin public abrite les fonds de la bibliothèque municipale, jusqu'à l'ouverture de la médiathèque André-Malraux.

La sous-préfecture est installée dans une partie des bâtiments à partir de 1799, jusqu'à son déménagement pour le couvent des Dominicains en 1857.

La gendarmerie  dans une partie des bâtiments.

Après la séparation de l'Église et de l'État, le palais épiscopal devient le palais de justice jusqu'en octobre 2020.

L'aile bordant la rue Condorcet abrite la prison, jusqu'à la construction d'une nouvelle ouverte en 1906, boulevard Nicolas Oresme. Cette aile abrite ensuite le bureau de poste principal à partir de 1912.

Les bâtiments de l'ancien palais sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du .

Notes et références

Articles connexes 

 Liste des monuments historiques du Calvados
 Liste des monuments historiques de Lisieux
 Ancien diocèse de Lisieux
 Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

Monument historique à Lisieux
Monument historique classé en 1921
Lisieux
Lisieux